Hollywood Hills kann folgendes bedeuten:

 Hollywood Hills, Hügelkette und danach benanntes Villenviertel in Hollywood
 Hollywood Hills (Lied) von Sunrise Avenue
 Hollywood Hills Amphitheater im Walt Disney World Resort in Florida
 Hollywood Hills West, ein Stadtteil von Los Angeles